Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2017 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych skoczków narciarskich w Polsce, które odbyły się na skoczniach Wielkiej Krokwi w Zakopanem 26 grudnia 2016 roku.

Zawody indywidualne kobiet, które miały zostać przeprowadzone w dniach 24–26 marca 2017 na skoczni Skalite w Szczyrku zostały odwołane ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

W indywidualnym konkursie w Zakopanem zwyciężył Piotr Żyła, srebro zdobył Dawid Kubacki, a brąz Maciej Kot, a do startu przystąpiło jedynie 35 zawodników (w tym kombinatorów norweskich), o wiele mniej niż w ostatnich edycjach.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn (26.12.2016)

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
2016 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem